Milca (relacionada com a palavra hebraica para "rainha") foi a filha de Harã e esposa de Naor em Gênesis.

Milca foi uma mulher da antiga Mesopotâmia e uma antepassada do patriarca Jacó. Ela nasceu de Harã, que também tinha outra filha, Iscá, e um filho Ló (Gênesis 11:27, 29). O pai de Milca morreu em Ur antes de seu pai Terá (Gênesis 11:28). Ela se casou com seu tio Naor, irmão de Harã e Abraão (Gênesis 11:29).

Apesar de Levítico posteriormente proibir casamentos entre tia e sobrinho (Levítico 18:14, 20:19), ele não descartou o casamento entre tio e sobrinha (veja, por exemplo, Gunther Plaut, A Torá: Um Comentário Moderno, 881. Nova York: UAHC, 1981.). O Talmude relata um homem que casou-se com a filha de sua irmã (Yevamot 62b-63a). No Talmude, o rabino Isaac iguala a irmã de Milca Iscá com Sara (até então Sarai), que casou-se com Abraão (até então Abrão), que também era seu tio (Sanhedrin 69b). Assim, de acordo com o rabino Isaac, as duas irmãs, Milca e Iscá, casaram-se com os dois irmãos Naor e Abraão.

Milca e Naor tiveram oito filhos, Uz, Buz, Quemuel, Quésede, Hazo, Pildas, Jidlafe e Betuel (Gênesis 22:21). Targum Jonatã diz que o Providência concedeu a concepção no mérito de sua irmã Sara (Targum Jonathan para Gênesis 22:20). Naor também teve quatro filhos com sua concubina, Reumá (Gênesis 22:24).

O filho de Milca, Betuel, mudou-se para Padã-Arã e gerou Rebeca (Gênesis 22:23; 24:15, 24, 47). A neta de Milca, Rebeca, casou-se então com seu primo Isaque (Gênesis 24:67; 25:20) e teve Jacó (Gênesis 25:21-26), que se tornou Israel (Genesis 32:28; 35:10). De acordo com um midrash, Milca foi a antecessora de todos os profetas do mundo (Yalkut Shimoni Balak 22:20).

Árvore genealógica

Bibliografia
 Winckler, Hugo; Geschichte Israels (Berlin, 1895)
 Meyer, Eduard; Die Israeliten und ihre Nachbarstämme (Halle, 1906)
 Haupt, Paul; Studien ... Welthausen gewidmet (Giessen, 1914)

Mulheres no Antigo Testamento
Personagens bíblicos incestuosos